Motorseglare kan syfta på:

 Motorsegelflygplan – en flygplanstyp som huvudsakligen använder termik för sin framdrivning men har en förbränningsmotor
 Motorseglare (båt) – fritidsbåt som kombinerar egenskaper hos motorbåtar med egenskaper hos segelbåtar